horror vacui oder Horror Vacui (lateinisch für ‚Scheu vor der Leere‘) steht für:

 horror vacui, Abneigung der Natur vor Leere, siehe Vakuum #Geschichte der Erforschung
 horror vacui (Kunst), das Bedürfnis, leere Stellen auszufüllen
 Horror Vacui, deutscher Film von Rosa von Praunheim (1984)
 Horror Vacui (Buch), Buch von Tina Uebel (2005)